Osoby o tym nazwisku:
 Bronisław Karbowski – polski lekarz i oficer
 Jan Karbowski – polski inżynier i architekt, budowniczy linii kolejowych
 Jan Karbowski – polski ekonomista i polityk, senator
 Józef Karbowski – polski aktor teatralny, reżyser, pedagog
 Stanisław Karbowski – polski muzyk, pedagog i samorządowiec